palota, díszes épület (pl. várpalota, hercegi palota, püspöki palota)
 Földrajz
 Magyarország
 Csanádpalota, település Csongrád-Csanád megye Makói járásában
 Rákospalota, városrész Budapest XV. kerületében
 Várpalota (1870 előtt Palota),  város Veszprém megyében, a Várpalotai járásban
 Szlovákia
 Kovácspalota, település a Trencséni kerület Privigyei járásában
 Palota település az Eperjesi kerület Mezőlaborci járásában
Lásd még
 Palota ostroma (egyértelműsítő lap)